Industrieel Product Ontwerpen, een hbo-opleiding
 Initial public offering, beursintroductie van een onderneming
 Instituut voor Perceptie Onderzoek
 Instituut voor Postmodern Onderwijs, nu Antwerp Management School
 Interbestuurlijk Plattelandsoverleg
 Internaat met Permanente Openstelling
 Interprovinciaal Overleg
 IPO Recordings, een Amerikaans platenlabel